Сират:

 Сират (муниципалитет) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия 
  Сират (мост) (1) в исламе — «прямой (праведный) путь» (ас-сират аль-мустаким); (2) в исламской эсхатологии (аллегория) — мост «более тонкий, чем волос и лезвие меча»), расположенный над огненной преисподней, предназначенный для испытания верующих